

Nom de famille 
  (1976-), footballeur américain ;
  (1963-), chanteuse américaine de R&B/soul ;
  (1946-), médecin américain ; 
 Carl Weathers (1948-), footballeur américain puis acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Casey Weathers (1985-), joueur de baseball américain ;
  (1962-), joueur de football américain ;
 David Weathers (1969-), joueur de baseball américain ;
  (1931-), journaliste de télévision américain ; 
  (1937-), chanteuse soprano américaine ;
 John Weathers (1947-), batteur britannique ;
  (1890–1918), militaire australien ;
  (1814–1895), évêque anglais.

Autre 
 (29198) Weathers, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 , groupe de rock américain.

Homonymie de patronyme